Eerste Slag bij de Marne, een slag in de Eerste Wereldoorlog die werd uitgevochten tussen het Franse en het Duitse leger van 6 september 1914 tot 9 september 1914
 Tweede Slag bij de Marne, ook bekend als de Slag bij Reims, vond plaats in juli en augustus 1918 nabij Reims in Frankrijk